

Cidades dos Estados Unidos 
Sawyer (Kansas)
Sawyer (Oklahoma)
Sawyer (Dacota do Norte)

Outros usos 
Tom Sawyer — personagem literária de Mark Twain
James Ford — personagem da série de TV Lost  conhecido como Sawyer

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos